Del sánscrito, la gran forma de Kala. Este término puede referirse a:

 Mahakala, deidad del hinduismo.

 Mahakala (Dharmapala) deidad protectora en el Budismo Vajrayāna.
Relacionados con este Término.
 Daikoku, en el Budismo Shingon.
 Nagpo Chenpo, en el Budismo Tibetano.

 Mahakaleshwar Jyotirlinga, El Templo Mahakala.

 Mahakala omnogovae, especie de dinosaurio terópodo dromeosáurido, que representa en sí misma al género Mahakala.